Forsyth – klan szkocki

Miejscowości w USA:
 Forsyth – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Monroe
 Forsyth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Forsyth – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Forsyth – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Rosebud
Gminy w USA:
 Forsyth (ang. Forsyth Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Forsyth (ang. Forsyth County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Forsyth (ang. Forsyth County) – w stanie Karolina Północna
Osoby:
 Frederick Forsyth
 James Forsyth